Lil Chill (    ) - Шостий міні-альбом російського реп - виконавця GONE. Fludd, випущений 19 лютого 2021 лейблом Sony Music Russia через цифрову дистрибуцію . Після виходу платівки Олександр «GONE. Fludd» Смирнов презентував її в рамках міні-турне по трьох містах: Москві, Новосибірську та Санкт-Петербургу . Натяки на вихід альбому у першій половині 2021 року Олександр робив ще на початку грудня 2020 року. Повноцінний анонс Lil Chill відбувся 30 грудня на YouTube - подкасті репера Iroh - товариша Олександра з об'єднання Glam Go Gang! .

У Lil Chill увійшло десять композицій, з яких шість — повноцінні треки, ще чотири — скити — короткі музичні скетчі, які є сполучною ланкою між піснями. Продюсуванням альбому зайнялися Cakeboy, Money Flip, Murdflex, Slidinmoon, Lagune, Shvrp Prickles та Presco Lucci; гостьові поява інших артистів відсутні. На підтримку платівки були випущені сингли "Dream Garden" та " Пацани II ", останній з яких є оновленою версією треку з альбому Voodoo Child . Пізніше, у вересні 2021 року, як сингл вийшла акустична версія треку « UFO Luv » з Lil Chill .

Альбом було прийнято позитивно. Профільні журналісти зазначали, що з Lil Chill GONE. Fludd повертає колишню форму та звучання його найуспішніших релізів: студійного альбому Boys Don't Cry та міні-альбому « Суперчуїтс ». Похвали удостоїлася робота Олександра з текстом, образами та метафорами та більш спокійні та спокійні мелодії в порівнянні з жорсткою « Одинковою психічною атакою ». Також Lil Chill вдалося зайняти лідируючі позиції в чартах Apple Music у кількох країнах і набрати більше 1,25 млн прослуховувань у ВКонтакті за перший день після релізу.

Створення та реліз

Передісторія 

 Lil Chill, маленький розслаблений. Приємна музика, яку можна послухати, лежачи на дивані і просто кайфанути. Мені здається, почала відчуватися якась напруженість, і тоді я подумав — настав час написати класну музику з вайбом, чисто для душі.  — Олександр «GONE.Fludd» Смирнов про концепт Lil Chill.

Після успішного виходу студійного альбому Boys Don't Cry та міні-альбому « Суперчуїтс » GONE. Fludd досяг популярності та звання «головного реп-відкриття 2018 року»    . Несподіване здобуття популярності вилилося в емоційне і моральне перегорання, у втому від «яскравого» образу, що склався    . Внаслідок цього Олександр вирішує різко змінити імідж, зрізуючи свої дреди, що були раніше частиною образу «яскравого» GONE. Fludd і випускає міні-альбом « Одиночна психічна атака » (2019), чиє звучання кардинально відрізнялося від попередніх двох платівок, ставши більш важким і агресивним. Теми, що порушуються репером у піснях, також змінилися: тепер тексти містили в собі роздуми на теми психічних розладів, втоми та депресії    . Всі ці теми Олександр продовжив у наступному студійному альбомі Voodoo Child, що вийшов 29 травня 2020    .

Наступні шість місяців із виходу Voodoo Child GONE. Fludd робить перерву у творчості, переключаючись на гостьові участі у роботах інших артистів. З куплетами Олександра 3 та 5 червня 2020 року виходять пісні Hard to Buff репера Yanix (в рамках альбому SS 20 )  та «Зупини мене» репера Iroh (в рамках альбому «Моя злочинність»)  відповідно  . 6 липня в рамках YouTube -шоу «Змінилися хітами» на каналі «Студія 69» GONE. Fludd та поп-панк дует Кіс-Кіс виконали кавери на найбільш популярні та відомі пісні один одного: Кіс-Кіс переспівали «Кубік льоду» з альбому Boys Don't Cry, а GONE. Fludd — пісню «Вівторок» з міні-альбому « Магазин іграшок для дорослих »   . Аліна та Софія, учасниці Кіс-Кіс, оцінили роботу Олександра та дали дозвіл на подальше виконання його версії їхньої пісні, після чого вже наступного дня відбувся реліз каверу на стрімінгових майданчиках  . 18 листопада 2020 відбувся вихід першого синглу з на той момент ще не анонсованого Lil Chill - пісня « Пацани II », що є зміненою версією треку «Пацани» з Voodoo Child   .

Назва майбутньої роботи GONE. Fludd анонсував 3 грудня 2020 у своєму акаунті Твіттер, додавши, що випустить його на початку 2021  . 30 грудня GONE. Fludd в гостях на подкасті колеги по Glam Go Gang! репера Iroh розкрив перші подробиці нового альбому. Так, через те, що артист став відчувати якусь «напруженість», він вирішив написати альбом, повний «приємної музики, під яку можна полежати на дивані». Він уточнив, що вихід Lil Chill, ймовірно, відбудеться в березні, проте не назвавши конкретної дати, а також те, що розміщення його на цифрові майданчики відбудеться на початку січня    . Незважаючи на це, про розміщення платівки GONE. Fludd повідомив лише на початку лютого 2021 року в сторіс  свого Інстаграм -акаунта, уточнивши, що його вихід відбудеться не в березні, як передбачалося раніше, а вже в лютому  . Крім цього, на початку лютого, а саме третього числа, вийшов другий сингл з альбому — «Dream Garden»  .

Для написання альбому GONE. Fludd запросив знайомих музикантів, із якими вже мав досвід роботи над попередніми релізами. Так, крім інструменталів створених Cakeboy - товаришем репера за Glam Go Gang! — Олександр використав роботи Money Flip, Murdflex, Slidinmoon, Lagune, Shvrp Prickles та Presco Lucci. Раніше Shvrp Prickles і Lagune разом вигадали для GONE. Fludd музику для синглу " Прокинувся в темряві " , а Shvrp Prickles спродюсував чотири треки для найбільш популярного альбому репера, Boys Don't Cry, у тому числі хіт " Кубик льоду "  ; Олександр Murdflex, бітмейкер родом з Красноярська, крім оригінальної версії «Пацанов», приклав руку до кількох треків з міні-альбому « Одиночна психічна атака » , як і Presco Lucci, якому, крім іншого, належить сингл «Humansuit»  . Slidinmoon також брав участь у роботі над "Одиночною психічною атакою" , а Money Flip відповідальний за написання синглу "Soulcalibur Luv" з альбому Voodoo Child  .

Продюсуванням UFO Luv займалися Shvrp Prickles і Lagune. Описуючи методику спільної роботи, Shvrp Prickles заявив, що за створення основної частини мелодії, " лупа ", відповідає Lagune, потім вже сам Shvrp Prickles доопрацьовує його в чорновий варіант треку на основі лупа. Таким чином бітмейкери створюють демозапис, який потім відправляється виконавцям «на пробу», і у разі, якщо демозапис сподобався будь-кому, вони допрацьовують його у повноцінний трек  . Музику для " Пацанов II " спродюсував Murdflex. Він став автором основної частини біта, доповненого перебивками Cakeboy у місцях із новими куплетами. За словами Murdflex, на створення біта, що імітує мелодію музичної скриньки, його надихнула сцена, що відкриває, з першого епізоду аніме-серіалу Cowboy Bebop , на тлі якої грала композиція «Memory» авторства Йоко Канно  . Оновлена версія треку з новими куплетами з'явилася завдяки обуренню шанувальників GONE. Fludd, яким здалася невдалою наявність у треку сегмента з використанням вокальної техніки скримінгу, що повністю контрастує за звучанням з рештою треку, загалом ліричною та мелодійною пісні  . Вони почали вимагати від GONE. Fludd випустити версію «Пацанів» без згаданого уривка, залишивши в результаті лише мелодійну частину пісні   .

Вихід 
Реліз міні-альбому відбувся 19 лютого 2021 на лейблі Sony Music Russia через цифрову дистрибуцію   . Після релізу платівки на її підтримку GONE. Fludd провів міні-тур Voodoo Child Tour, що складався з виступів у трьох найбільших містах Росії : 26 лютого в Москві на Adrenaline Stadium, 3 березня в Новосибірську в Підземці, 19 березня в Санкт-Петербурзі на A2 Green Concert»    . Крім Lil Chill на виступах відбулася презентація і двох попередніх альбомів - Voodoo Child і " Одиночної психічної атаки "  . Репер деякий час натякав у соцмережах на створення та випуск кліпу на пісню « Пацани II ». У результаті музичне відео було випущено 11 березня 2021 на відеохостингу YouTube, майже через місяць після релізу Lil Chill . Кліп був знятий бюро «Робоча назва», режисером виступив Фелікс Умаров   . Головну роль у сюжеті музичного відео виконав сам Олександр; крім нього у зйомках також взяв участь його бітмейкер Cakeboy   . Сюжет екранізації "Пацанов II" розповідає про влучення GONE. Fludd в автомобільну аварію, внаслідок якої він отримує серйозні травми  . Врятувати вдається лише голову репера, яку поміщають у колбу з водою  . Незважаючи на те, що трапилося, GONE. Fludd продовжує весело проводити час із друзями та спокушати дівчат 

Спочатку GONE. Fludd збирався випустити розширену «Делюкс» версію Lil Chill із новими піснями, за обсягом наближену до повноформатного альбому  . Її вихід мав відбутися через кілька місяців після випуску оригінального Lil Chill, проте натомість GONE. Fludd заявив, що альбом скасовано, а замість нього вийде друга частина однієї з його дебютних робіт - High Lust II ( с англ. - «Сильна хіть» ), створення якої тривалий час відкладалося  . В інтерв'ю радіостанції Studio 21 репер пояснював таке рішення тим, що під час написання та запису нових пісень для «Делюксу» вони стали нагадувати звучання пісень альбому High Lust   . Все в тому ж інтерв'ю GONE. Fludd розповідає про плани зняти кліп на пісню « UFO Luv »   . 15 вересня 2021 виходить нова «лайв» версія пісні і кліп на неї на відеохостингу YouTube   . Нова версія пісні відрізняється аранжуванням: тепер замість оригінального біта від Shvrp Prickles і Lagune «UFO Luv» виконується «наживо» з музичним оркестром та жіночим хором на бек-вокалі   .

Зміст 
Альбом ознаменував повернення репера до легшого і спокійнішого звучання його найбільш успішних релізів - « Суперчуїтс » і Boys Don't Cry   . Згідно ідеї Lil Chill, яка є концептуальним наративним альбомом, всі треки платівки є уривком мовлення вигаданої радіостанції «Шипучка», яку веде істота під ім'ям «Бульбашка». Ця концептуальність відображається в скитах між треками, під час яких «Бульбашка» спілкується зі слухачами і оголошує наступну пісню, а також її вигаданого автора    . Так, автором « UFO Luv » у скиті «Алло! » вказаний вигаданий виконавець Джорно Бонгусто, а автором пісні «Сік» — хтось під ім'ям Chilla Thrilla, який насправді є одним із творчих псевдонімів Олександра « GONE». Fludd » Смирнова  . Спочатку Олександр навіть хотів випустити альбом повністю під псевдонімом Chilla Thrilla, проте згодом відмовився від ідеї  . Ідея про «альбом-радіостанцію» прийшла Олександру не одразу: за його словами, спочатку вектором створення було «записати альбом із супер тупою музикою, прямий із найтупшою, але через це привабливою». Згодом до цього додалася концепція радіостанції, натхненна власним Телеграм -каналом Олександра, «Радіо „Шипучка“», на який він надсилається в назві першого треку з альбому. Розробляючи звучання концептуальних скитів, GONE. Fludd надихався радіостанцією Studio 21   .

Lil Chill містить десять пісень загальною тривалістю в 19 хвилин , шість із них повноцінні треки, а чотири - скити  . Гостьові появи інших артистів на платівці відсутні  . На підтримку альбому було випущено кілька синглів: " Пацани II "  і "Dream Garden" , на перший з яких вийшов музичний кліп  . Вже після виходу альбому відбувся випуск акустичної версії UFO Luv разом з екранізацією треку   .

Композиції

«Радіо „Шипучка“» 
Відкриваючий альбом скит, у якому GONE. Fludd в образі радіоведучого діджея «Бульбашка» вітає слухачів на вигаданій радіостанції «Шипучка». Музика до скиту була написана бітмейкер під псевдонімом Presco Lucci  .

"Сік" 
Перший повноцінний трек з Lil Chill "Сік", музику до якого написали Lagune та Slidinmoon. У пісні GONE. Fludd співає про свої досягнення, використовуючи образ соку  .

Скит, що передує треку «UFO Luv». За його сюжетом, пісню про міжпланетне кохання замовляє прибулець на ім'я «Скр» , який закохався в дівчину із Землі, яка за збігом також слухає радіо «Шипучка». Музика «Алло! » була написана Cakeboy, з яким GONE. Fludd щільно співпрацює   .

«UFO Luv» 
" UFO Luv " (  ) являє собою ліричну пісню про непрості любовні взаємини інопланетянина та земної дівчини    . Продюсуванням пісні займалися музиканти Shvrp Prickles та Lagune. Текст UFO Luv був написаний самим Олександром Gone. Fludd» Смирновим. В інтерв'ю Studio 21 він зазначав, що UFO Luv стала для нього першою піснею, чию лірику і сюжет він проробляв усвідомлено і планомірніше. Він назвав її однією з найбільш вдалих своїх останніх релізів, проте скаржився на слабке прийняття пісні аудиторією  :

"Chill" 
Плейлист продовжується треком "Chill", спродюсованим Presco Lucci. На початку треку використовується уривок з мультсеріалу " Гетто "  .

"XXX (Скит)" 
Скит, в якому діджей «Бульбашка», використовуючи метафоричні образи газування, вигадує різні фрази для загравання з дівчатами, перш ніж анонсувати наступну пісню. Музику до скиту написав Shvrp Prickles  .

«Роби Як хочеться» 
Трек, у якому GONE. Fludd закликає не звертати уваги на думку суспільства та «правила» і робити так, як вважаєш за потрібне. Спродюсована Cakeboy  .

"Dream Garden" 
"Dream Garden" (  ) - другий сингл з міні-альбому, випущений 3 лютого 2021 року. Продюсуванням треку займався Money Flip, музикант родом із Санкт-Петербурга  . До цього майже тиждень до релізу синглу GONE. Fludd виклав його сніпет. У «Dream Garden» Олександр Смирнов читає про сади мрій, в яких він опиняється під час мрій у розслабленій обстановці, і висловлює байдужість до ненависників своєї творчості  .

"Доброго вам дня" 
Скит, що передує останньому треку альбому, «Пацани II». Наприкінці скиту міститься натяк на випуск делюкс видання Lil Chill, що містить додаткові пісні  .

«Пацани II» 
"Пацани II" є оновленою версією треку з четвертого за рахунком студійного альбому GONE. Fludd, Voodoo Child, створеної на прохання фанатів, незадоволених звучанням оригіналу   . Музику спродюсував бітмейкер родом із Красноярська Олександр Murdflex. У "Пацанах" GONE. Fludd продовжує роздуми про життя, співає про чоловічу дружбу та відданість своїм товаришам з Glam Go Gang!, про порожнечу та безглуздість слави та грошей на тлі цієї самої дружби   . Вихід синглу відбувся 18 листопада 2020  . Після виходу GONE. Fludd якийсь час натякав шанувальникам створення і випуск кліпу на «Пацанов II». За підсумками вихід музичного відео відбувся 11 березня 2021 року на відеохостингу YouTube, яке станом на 23 вересня 2021 року набрало понад 3 мільйони переглядів. Кліп був знятий бюро «Робоча назва», режисером виступив Фелікс Умаров   .

Реакція 
Lil Chill отримала загалом хвалебні відгуки від профільних журналістів. Рецензенти та критики відзначали, що звучання альбому нагадує найуспішніші альбоми GONE. Fludd — Boys Don't Cry і « Суперчуїтс » — і відійшло від похмурості та агресивності « Одиночної психічної атаки »   . Крім цього Lil Chill вдалося досягти лідируючих позицій у чартах Apple Music у Росії, Україні, Естонії та Киргизії, набрати більше 1,25 млн прослуховувань у соціальній мережі « ВКонтакте » за перший день після релізу  та закріпити багато з треків альбому, на кшталт "UFO Luv" і "Сік", в топі чартів музичних сервісів BOOM, Apple Music і Spotify також за добу після релізу  .

Руслан Тихонов з « ТНТ Music » у добірці треків тижня 15—19 лютого вважав, що міні-альбом повинен сподобатися тим фанатам, що залишилися розчарованими у звучанні Voodoo Child, і що GONE. Fludd вдалося "відтворити звук солодкого R&B з нульових і знову показати себе чудовим мелодистом". Окремо Тихонов виділив трек " UFO Luv ", який назвав "романтичним хітом"  . Було відзначено трек «Dream Garden», який потрапив у плейлист «Кращі треки лютого» з найцікавішими на думку редакції «ТНТ Music» треками місяця  та у добірку треків тижня 1—7 лютого  . Крім цього, Тихонов висловив подив, що, якщо раніше GONE. Fludd виділявся своїми альбомами, то тепер більшою популярністю користуються сингли, аж до того, що реперу «доводиться випускати виправлені версії треків, як це було з „Пацанами“»  . Загалом міні-альбом зустріли рецензентом позитивно, на думку Руслана з «вайбовим» Lil Chill GONE. Fludd успішно відновлює колишню форму  .

Інформаційне агентство InterMedia назвало Lil Chill «розслабленим, але технічним релізом» , а редакція російського хіп-хоп-порталу Rap.ru, порівнюючи Lil Chill з попереднім альбомом виконавця Voodoo Child, помітила, що в Lil Chill включена більш спокійна музика  . Оксана Скібун з онлайн-видання SRSLY зазначила, що всі десять треків зроблено у стилі «того самого „позитивного репу“ у кращих традиціях „Суперчуїтс“ та Boys Don't Cry »  . Валерія Басова, що представляє ресурс Buro247, назвала відхід Олександра від «хайп-треків» до музики для душі вкрай похвальним, а трек «Dream Garden» – гідним. Звучання альбому загалом було описано як легке R&B із «вайбом нульових»   . « Афіша Daily » включила пісню «UFO Luv» у плейлист «Вибір „Афіші“ #4», в якому зібрала 20 найкращих на думку редакції видання треків тижня  . Lil Chill був включений до списку "Топ-50 вітчизняних альбомів 2021" видання The Flow, в якому спільно з Digital Fantazy зайняв 12 місце  .

На думку Сергія Мезенова, музичного критика видання « Кольта », «GONE. Fludd, зважаючи на все, найефективніше працює в режимі виставлення собі якогось формального завдання, яке він потім з успіхом вирішує на альбомі». Так, остання пара альбомів репера були присвячені опрацюванню техніки читання у жорсткій формі «оспівування своєї виконавської крутості». У новому альбомі, як вважає Мезенов, GONE. Fludd повертається до звучання хітового «Суперчуїтс», до «психоделічної легкості» та прийому з використання метафор та образів у рамках якоїсь загальної тематики (сік, газування, інопланетяни). Мезенов вкрай позитивно відгукнувся про вміння репера працювати з образами і вважав, що «сонячно-улюблений» стиль виконання вдається у GONE. Fludd набагато краще за його «технологічного». Мезенов зазначив, що у такому «світлому ключі в російському репі виступає катастрофічно мало артистів — а вже на фладдівському рівні виконання зовсім нікого». Підсумовує автор міркуваннями, що буде, якщо артист все ж таки зважиться об'єднати два своїх стилі («улюблений» і «технологічний») в один, в рамках якого створить альбом-висловлювання, і чому репер досі не вчинив подібним чином  .

Звинувачення у плагіаті 
Після виходу альбому зі звинуваченнями у бік GONE. Fludd виступив репер МС Сенечка, раніше з яким GONE. Fludd неодноразово працював: вперше МС Сенечка написав біт для треку, що вийшов в альбомі об'єднання Glam Go Gang!, потім - для пісні Kill La Kill з альбому Одиночна психічна атака . У пості у своєму Твіттер -акаунті Сенечка порівняв звучання інструменталу пісні «Сік» з Lil Chill і свого треку «Чілл» з альбому «Звуки»  , що вийшов роком раніше  . У коментарі виданню The Flow він так описував претензію  :

На час заяви GONE. Fludd не прокоментував ситуацію. Пізніше в сторіс свого Інстаграм- акаунта Сенечка оголосив, що, переговоривши з Олександром, дійшов висновку, що схожість двох треків - не більше ніж збіг  .

Список композицій

Чарти

Примітки 

 Джерела

Посилання 

 Gone. Fludd "Lil Chill"
 Chart Positions on Kworb
Музичні альбоми російською мовою
Міні-альбоми 2021